Евгений Александрович Шигонцев () — советский хоккеист, нападающий. Мастер спорта.

Биография 
Евгений Шигонцев в основной состав горьковского «Торпедо» попал в 19 лет, и уже в первом сезоне забросил 10 шайб. За клуб выступал 13 сезонов. Во время службы в армии защищал цвета СКА Ленинград. В высшей лиге провел более 500 игр, в которых забросил 163 шайбы.

Скончался 13 сентября 1998 года в Нижнем Новгороде. Похоронен на Старо-Автозаводском кладбище.

Статистика выступлений

Примечания 

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Похороненные на Старо-автозаводском кладбище
Мастнра спорта СССР